Il doppio dell'Istanbul Cup 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Agnieszka Radwańska e Urszula Radwańska erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jill Craybas e Ol'ga Govorcova hanno vinto in finale 6–1, 6–2, contro Marina Eraković e Polona Hercog.

Teste di serie

  Vania King /  Aiko Nakamura (primo turno)
  Alla Kudrjavceva /  Martina Müller (semifinali)

 Jill Craybas /  Ol'ga Govorcova (campionesse)
 Anastasija Rodionova /  Arina Rodionova (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Istanbul Cup 2008